Howellidae är en familj av fiskar. Howellidae ingår i ordningen abborrartade fiskar, klassen strålfeniga fiskar, fylumet ryggsträngsdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Howellidae 8 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Abborrartade fiskar
Howellidae